Con la sigla TZ la casa motociclistica giapponese Yamaha ha caratterizzato diversi modelli di motocicletta da competizione nelle varie cilindrate:

Yamaha TZ 125 (Classe 125)
Yamaha TZ 250 (Classe 250)
Yamaha TZ 350 (Classe 350)
Yamaha TZ 750 (Formula 750)